Futurum má více významů:

 Futurum (mluvnice)
 Futurum (klub)
 Futurum (skupina)
 Obchodní centrum Futurum Brno
 Obchodní centrum Futurum Hradec Králové
 Futurum (škola)

Externí odkazy